Houve duas Cortes realizadas em Almeirim:
 Cortes de Almeirim de 1580 - em que se discutia o direito de nomeação de sucesso ao trono, no seguimento da crise de sucessão;
 Cortes de Almeirim de 1544

Desambiguação